Zorro es una próxima serie de televisión web española creada por Carlos Portela basada en el personaje homónimo del mismo nombre creado por Johnston McCulley en 1919. Está protagonizada por Miguel Bernardeau como el personaje titular, junto a Renata Notni.

Reparto 
 Miguel Bernardeau como El Zorro
 Renata Notni como Lolita Márquez
 Dalia Xiuhcoatl
 Emiliano Zurita
 Andrés Almeida
 Elia Galera
 Francisco Reyes
 Chacha Huang
 Joel Bosqued
 Peter Vives

Producción 
El rodaje de la serie se inició el 25 de julio de 2022. Esta producida Secuoya Studios con John Gertz, Andy Kaplan, Sergio Pizzolante, Jesús Torre Viera, Glenda Pacanins, David Martínez, David Cotarelo y Ángela Agudo como productores ejecutivos y dirigida por Javier Quintas, Miguel Ángel Vivas y José Luis Alegría.

Locaciones 
La serie se está grabando en distintos lugares de las Islas Canarias como Las Palmas de Gran Canaria, Arucas, Gáldar, San Bartolomé de Tirajana, Telde, el espacio natural protegido del Nublo, la Caldera de Tejeda, entre otros parajes, y el parque temático Sioux City.

Referencias 

Series de televisión de Prime Video (España)